Avala je lahko:

Avala (tiskovna agencija) je jugoslovanska tiskovna agencija, nastala pred 2. svetovno vojno
Avala, grič v Beogradu